Llano bezeichnet:
 ein County in Texas, siehe Llano County
 eine Stadt in Texas, siehe Llano (Texas)
 einen Fluss in Texas, siehe Llano River
 die Region Llano Estacado in Texas und New Mexico
 eine vegetationsarme Ebene im nördlichen Südamerika, siehe Llanos 
 einen Hauptprozessor, siehe AMD Fusion Llano
 einen Berg in der antarktischen Ross Dependency, siehe Mount Llano

Llano ist der Familienname folgender Personen:
 Alonso Llano Ruiz (1931–2015), kolumbianischer Geistlicher, Altbischof von Istmina-Tadó
 Beatrice Nedberge Llano (* 1997), norwegische Hammerwerferin
 Eduardo del Llano Rodríguez (* 1962), kubanischer Schriftsteller, Kinoregisseur, Schauspieler und Filmproduzent
 George Albert Llano (1910–2003), Botaniker
 Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (1875–1951), spanischer General während des Spanischen Bürgerkriegs auf Seiten der Aufständischen
 Rafael Llano Cifuentes (1933–2017), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Nova Friburgo

Llano ist das Pseudonym folgender Personen:
 Kees Vlak (Cornelis Vlak; 1938–2014), niederländischer Komponist und Musiker

Siehe auch:
 Llanos (Begriffsklärung)
 El Llano